Ходање 20 километара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 29. септембра.

Титулу светске првакиње из Лондона 2019. бранила је Ђају Јанг из Кине.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 атлетичарки из 31 земље.

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  Неутрални спортисти (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. године са почетком у 23:59 по локалном времену.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке у ходању на 20 км за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном